Анатолий Владимирович Соловьёв: Соловьев, Анатолий Владимирович (род. 1936) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Соловьёв, Анатолий Владимирович (род. 1964) — российский футболист, игрок в мини-футбол.